Марија Комнин (; рођена око 1154. године) била је друга жена јерусалимског краља Амалрика I Јерусалимског.

Биографија 
Марија је била ћерка Јована Дуке Комнина, византијског управника на Кипру. Њена сестра Теодора Комнин била је удата за Балдуина III Јерусалимског. Након поништења брака са Агнесом од Куртенеа, Амалрик је био нестрпљив да се ожени са византијском принцезом. Венчање је обављено у Тиру 29. августа 1167. године. Амалрику је родила ћерку, Изабелу Јерусалимску, каснију краљицу. Године 1174. умире Амалрик Јерусалимски. Три године касније Марија се удала за Балијана, члана угледне крсташке породице Ибелин који је водио одбрану Јерусалима 1187. године приликом Саладиновог џихада. Балијану је родила четворо деце: Хелвиса, Џона, Маргарету и Филипа. 

У сукобу око јерусалимске круне приликом Трећег крсташког рата, Марија је подржала Конрада Монфератског организујући развод своје кћери Изабеле и њеног првог мужа Хамфрија од Торона. То јој је донело непријатељство енглеског краља Ричарда Лављег Срца који је подржавао другог претендента Гаја Лизињана. Марија се последњи пут помиње 1208. године када је организовала венчање своје унуке Алисе Шампањске (Изабелине ћерке са трећим мужем Хенријем Шампањским) са Игом Кипарским. Свакако је умрла до 1217. године.

Породично стабло

Види још 
 Јерусалимске краљице

Литература 
 

Рођени 1154.
Краљеви Јерусалима
Крсташи
Династија Комнина